Chloé Dufour-Lapointe, née en 1991, skieuse acrobatique canadienne
 Justine Dufour-Lapointe, née en 1994, skieuse acrobatique canadienne
 Maxime Dufour-Lapointe, née en 1989, skieuse acrobatique canadienne.